

Persone 
Adolfo Guido Lavalle – schermidore argentino
José María Lavalle – calciatore peruviano
Juan Lavalle – militare e politico argentino
Leonardo Lavalle – ex tennista messicano

Altro 
 Lavalle – stazione della metropolitana di Buenos Aires

Pagine correlate
Dipartimento di Lavalle